HMS Snapdragon (1915), was een Arabisklasse oorlogsschip uit 1915
HMS Snapdragon (1940, South Bank-on-Tees), was een Flowerklasse korvet uit 1940 en zonk in 1942.
HMS Snapdragon (1940, Belfast), was een Flowerklasse korvet uit 1940. Vanaf 1942 was het in Amerikaanse dienst en in 1945 keerde het terug in Britse dienst.

Snapdragon